Dirty Harry puede referirse a los siguientes conceptos:

Cine 
 Dirty Harry (serie), serie de películas protagonizadas por Clint Eastwood
 Harry el Sucio, es una película estadounidense de 1971 dirigida por Don Siegel e interpretada por Clint Eastwood
 Harry Callahan (personaje) (Dirty Harry), personaje de la franquicia

Otros usos 
 Dirty Harry (canción), es una canción de Gorillaz de 2005